Padaj silo i nepravdo (букв. ) — хорватская партизанская песня времён народно-освободительной войны Югославии, вдохновлённая  против владычества Венеции под предводительством . Песня обрела известность благодаря фильму «Битва на Неретве»; исполнялась партизанской ротой имени Матии Иванича.

Основана на песне , носившей антиавстрийский характер, которую написал в 1908 году Йосип Смолдака, глава Хорватской демократической партии и министр иностранных дел в Национальном комитете освобождения Югославии.

Текст

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Песни на хорватском языке
Хорватские песни
Песни Югославии